Coldplay () — британская рок-группа, созданная в Лондоне в 1996 году. В ее состав входят вокалист, ритм-гитарист и клавишник Крис Мартин, соло-гитарист Джонни Бакленд, басист Гай Берримен, барабанщик Уилл Чемпион и креативный директор Фил Харви. Они познакомились в Лондонском университете и начали вместе заниматься музыкой с 1996 по 1998 год, первоначально назвав свой квартет Starfish. После независимого выпуска расширенной пьесы Safety (1998) Coldplay подписали контракт с лейблом Parlophone в 1999 году. Дебютный альбом группы Parachutes, который включал их прорывные синглы «Trouble» и «Yellow», получил премию Brit Award как лучший британский альбом года, премию Грэмми за лучший альбом альтернативного рока и номинацию на премию Mercury.

Их следующий альбом A Rush of Blood to the Head, получил те же награды и включал хитовые синглы «In My Place» «The Scientist» и «Clocks», последний из которых получил премию Грэмми как «Запись года». Затем они создали третий альбом X&Y, выпущенный в 2005 году и завершивший то, что группа называла трилогией, и четвертый альбом Viva la Vida or Death and All His Friends, выпущенный тремя годами позднее. Оба из них были номинированы на премию Грэмми как лучший рок-альбом, а также были самыми продаваемыми в свои годы, возглавив хит-парады более чем в тридцати странах. Последний также был номинирован на «Альбом года», а его одноимённый трек стал первым синглом коллектива, который одновременно занял первое место в Великобритании и США в двадцать первом веке.

Coldplay еще больше разнообразили свое звучание в своих последующих пяти студийных альбомах: Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014), A Head Full of Dreams (2015), Everyday Life (2019) и Music of the Spheres (2021), который на данный момент является последним. Каждый альбом представляет собой уникальную тему и добавляет новые музыкальные стили в оригинальный репертуар группы, включая электронику, эмбиент, поп, ритм-н-блюз, классический и прогрессивный рок. Они также известны своими «эйфорическими» и «иммерсионными» живыми выступлениями, которые, по словам NME, происходят, когда группа «оживает и обретает наибольший смысл». В декабре 2012 года портал Last.fm назвал Coldplay лучшим исполнителем скробблинга за 10 лет.

Продав более ста миллионов альбомов по всему миру, Coldplay являются одной из самых продаваемых музыкальных групп всех времен. По словам Fuse, коллектив является шестым по количеству наград в истории, включая наибольшее количество номинаций и побед на премию Brit Award. Другими заметными достижениями являются самый кассовый тур за всё время, три из пятидесяти самых продаваемых альбомов в Великобритании, альбомы, являющиеся номер один в стране, ни разу не упустившие вершину, и становление первой британской группой, которая дебютировала под номером один в Billboard Hot 100. Coldplay считаются одной из самых влиятельных групп двадцать первого века, а Forbes называет их эталоном современной сцены альтернативной рок-музыки. Зал славы рок-н-ролла включил A Rush of Blood to the Head в свой список «200 окончательных альбомов», а сингл «Yellow» стал частью их выставки «Песни, сформировавшие рок-н-ролл» как один из самых успешных и важные записи в музыкальной индустрии. Несмотря на свою популярность и влияние, Coldplay заслужили репутацию «полярных музыкальных икон».

История

Формирование группы и первые годы её существования (1996—1999 года) 
Крис Мартин и Джонни Баклэнд впервые встретились во время ознакомительной недели в Университетском колледже Лондона в сентябре 1996 года. Пара начала вместе писать свои первые песни в начале 1997 года и репетировать каждую ночь. Гай Берримен стал третьим участником, присоединившимся к группе в последующие месяцы, и к ноябрю они записали несколько демо-версий без барабанщика, назвав себя Big Fat Noises. В 1998 году состав дополнил Уилл Чемпион. Он объяснил, что Мартин, Бакленд и Берриман пришли к нему домой, потому что у соседа по комнате была ударная установка, и он был хорошим барабанщиком, но он не появился, «поэтому я просто сказал, что попробую».

Уиллу Чемпиону предлагалось занять в группе место ударника. Но, будучи музыкально одарённым человеком и умея играть на клавишных, акустической и бас-гитарах, Чемпион никогда не садился за ударную установку, однако навыками ударника он овладел достаточно быстро. 
Ещё одним участником группы мог стать Тим Райс-Оксли (Tim Rice-Oxley), с которым Крис Мартин познакомился в колледже и пригласил в группу в качестве клавишника, однако Райс-Оксли отказался от участия, так как у него уже была своя группа Keane, где он играет и по сей день.

Сперва Мартин, Бакленд, Чемпион и Берримен выступали под названием «Starfish». Название же Coldplay взято из собрания поэм Филлипа Хорки (Phillip Horky), которое называется Child’s Reflections, Cold Play.

18 мая 1998 года группа собственными силами выпустила мини-альбом Safety. Большая часть копий диска были посланы на различные лейблы и розданы друзьям группы, и только 50 копий были предназначены для продажи. В декабре 1998 года группу пригласили записываться на лейбл Fierce Panda, на котором в четырёхдневный срок был записан следующий мини-альбом группы, носящий название Brothers & Sisters. Релиз альбома, вышедшего тиражом в 2500 копий, состоялся в апреле 1999 года. Песни с этого диска сразу стали популярными на британской радиостанции Radio 1.

После сдачи выпускных экзаменов в колледже группа заключила контракт с лейблом Parlophone. А после успеха на музыкальном фестивале Гластонбери (Glastonbury) Coldplay отправились работать над новым альбомом. И вскоре, тиражом в 5000 копий, вышел их следующий мини-альбом The Blue Room.

Parachutes (1999—2001) 

В ноябре 1999 года Coldplay приступили к записи дебютного студийного альбома. Первый вышедший сингл «Shiver» занял 35 место в британском чарте синглов «Top 40», кроме того эта песня стала дебютом Coldplay на MTV. Июнь 2000 года стал переломной датой в истории группы. Группа торжественно вернулась на фестиваль Гластонбери (Glastonbury), а чуть позже с ошеломляющим успехом вышел сингл «Yellow», занявший 4-е место в чарте синглов Соединённого Королевства.Релиз первого студийного альбома Parachutes состоялся в июле 2000 года. Альбом вырвался на первое место чарта альбомов Соединённого Королевства, но группа была отчасти раскритикована за сходство с альбомами The Bends и OK Computer группы Radiohead.

Имея успех в Европе, группа решила укрепить свои позиции в Америке. В США альбом Parachutes был выпущен в ноябре 2000 года. Группа решила выступить в турне по клубам Америки, начав его в Ванкувере в начале 2001 года. Coldplay также выступили во многих телевизионных шоу на каналах в США. В конце концов альбом удостоился статуса «дважды платинового» и завоевал награды Grammy в 2002 году в номинации «Лучший музыкальный альбом в жанре альтернативного рока».

A Rush of Blood to the Head (2001—2004) 

Coldplay вернулись в студию в октябре 2001 года и приступили к записи второго студийного альбома, A Rush of Blood to the Head. Релиз альбома состоялся в августе 2002 года.Первая песня этого альбома, «Politik», была написана Крисом после терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. 

Во время своего тура A Rush of Blood to the Head Tour, продолжавшегося с июня 2002 по сентябрь 2003 года, группа посетила с концертами 5 континентов и стала одними из хедлайнеров фестивалей Гластонбери, V2003 и Rock Werchter. Во время концертов группа записала Live 2003, куда вошёл DVD с выступлением группы на концертах тура в Австралии, а также аудиоверсия этого выступления на CD. Релиз включает «живую» версию песни «Moses», которая не была издана ни до, ни после этого.

В декабре 2003 года журнал Rolling Stone присудил Coldplay приз как лучшей группе 2003 года. Журнал поместил A Rush of Blood to the Head на 473 место в рейтинге 500 лучших альбомов всех времён. В этом же году альбом получил две награды Grammy, а в 2004 в номинации «Запись года» приз получила песня «Clocks».

X&Y (2004—2006) 

В процессе записи группа решила сменить своего постоянного продюсера Кена Нельсона, пригласив на его место Дентона Саппла (Danton Supple). Третий альбом группы, X&Y, вышел 6 июня 2005 года. До конца года было продано 8,3 миллиона копий
, альбом стал самым продаваемым альбомом лейбла EMI в 2005 году. Альбом сразу возглавил первые места в чартах альбомов в 28 странах мира, и стал третьим быстро продаваемым альбом за всю историю британских чартов. X&Y получил преимущественно положительные отзывы критиков, хотя некоторые издания критиковали группу за вторичность.

Первый сингл с альбома «Speed of Sound»
, впервые прозвучавший на радио 18 апреля, был выпущен на CD 23 мая 2005 года.
Второй сингл, «Fix You», был выпущен в августе, за ним последовал «Talk» — в декабре 2005 года и «The Hardest Part» — в марте 2006 года. И последним с X&Y был выпущен сингл «What If?»

В июне 2005 года Coldplay снова отправились в тур, который они назвали Twisted Logic. Начав давать концерты в 2005 году, группа продолжила турне американской частью, начав в январе в Сиэтле, и закончив в апреле в Филадельфии. В третьей части турне, начавшейся летом 2006 года, группа посетила Австралию и Восточную Азию. Зимой 2006—2007 года группа посетила с концертами страны Южной Америки.

Coldplay принимали участие в музыкальных фестивалях, таких как Гластонбери, Austin City Limits, Коачелла.
Группа выступила в лондонском Гайд-парке во время прокатившегося по миру Live 8.
В феврале 2006 года Coldplay получили 2 награды в церемонии Brit Awards в номинациях «Лучший альбом» и «Лучший сингл».

Viva la Vida or Death and All His Friends (2006—2008) 

В октябре 2006 года группа начала работу над четвёртым студийным альбомом Viva la Vida or Death and All His Friends. Продюсерами этого альбома стали Маркус Дравс и легендарный Брайан Ино. Условием Ино было расширение группой своей музыкальной палитры и придание каждому треку уникального звучания. Первыми синглами с альбома стали «Violet Hill» и «Viva la Vida» — название последней (и всему альбому) дал натюрморт мексиканской художницы Фриды Кало. 

15 июня 2008 года Viva la Vida or Death and All His Friends возглавил британский чарт. За первые три дня продаж было продано 302.000 копий; альбом был назван BBC «одной из самых быстропродаваемых записей в истории Соединённого Королевства»..

4 декабря музыкант Джо Сатриани подал иск в суд на Coldplay, обвинив в нарушении авторских прав (заимствование гитарного риффа его композиции «If I Could Fly» для «Viva la Vida»). На заявление о схожести мелодий Coldplay ответили, что это простое совпадение. В итоге иск был отклонен с условием внесудебного урегулирования спора.

Крис Мартин заявил о том, что внутри коллектива после возвращения из тура в поддержку альбома сложились натянутые отношения и, возможно, альбом Viva la Vida or Death and All His Friends станет последним в их дискографии.

Mylo Xyloto (2011) 

В интервью 13 января 2011 года Coldplay упомянули о двух новых песнях, которые будут включены на их предстоящий пятый альбом: Princess of China и Every Teardrop Is a Waterfall. 31 мая коллектив объявил, что Every Teardrop Is a Waterfall издаётся первым синглом с альбома, который группа нарекла Mylo Xyloto. Выпуск Mylo Xyloto запланирован на 24 октября. Практически все песни, объявленные в официальном треклисте к нему, были отыграны на различных фестивалях.

12 сентября был выпущен второй сингл с альбома, Paradise.

Обложкой Mylo Xyloto стали несколько граффити, соединенные в одно, на котором была надпись «Mylo Xyloto».
Синглы, выпущенные с Mylo Xyloto, имели по одному граффити на обложке, на котором находится название сингла.

Ghost Stories (2014—2015) 

Работая над новым альбомом, Coldplay развивали идею «упрощённого, более акустического альбома» (начатую ими ещё в 2011 году), желая создать запись со звучанием, отличным от Mylo Xyloto. По словам Уилла Чемпиона, слушатель «избежит напыщенности и раздутости, мы будем тщательно придерживаться этого пути». Оформлением альбома занималась чешская офортистка Мила Фюрстова; центральной темой её работ является мифология.

25 февраля 2014 года группа представила промосингл с шестого студийного альбома — «Midnight». Новый альбом Ghost Stories был выпущен 16 мая 2014 года в Европе и 19 мая в Северной Америке. В поддержку Ghost Stories было выпущено пять синглов; наиболее успешным из них стала песня «A Sky Full of Stars», написанная совместно с Авичи. В ноябре 2014 года вышел концертный фильм Ghost Stories Live 2014, получивший номинацию «Грэмми» на лучший музыкальный фильм

Критики обратили внимание на деликатность и мягкость альбома, оттенившие «фирменную грандиозность» группы, хотя часть их них отметила отсутствие в композициях достаточного «направления и энергии», чтобы воспринимать запись как «выдающуюся».

A Head Full of Dreams & Kaleidoscope EP (2015) 

4 декабря Крис Мартин заявил в интервью Zane Lowe на BBC Radio 1, что Coldplay находятся на половине работы над своим седьмым альбомом. 11 декабря 2014 года группа выпустила сингл «Miracles», который является саундтреком к фильму Анджелины Джоли «Несломленный».

26 сентября 2015 года группа выступила на Global Citizen Festival 2015 в Нью-Йорке, сыграв шесть песен, включая новую песню под названием «Amazing Day». 4 декабря 2015 года группа выпустила свой седьмой альбом A Head Full of Dreams. Накануне вечером, 3 декабря, группа дала двухчасовой концерт, организованный BBC Radio 1 в Церкви Святого Джона в Хэкни.

В июле 2017 года был выпущен Kaleidoscope EP.

Everyday Life (2007-2009; 2018-2019) 

26 сентября 2019 года Global Citizen объявило, что Coldplay выступят на Global Goal Live: The Possible Dream 26 сентября 2020 года. В письме, отправленном фанатам в октябре 2019 года, группа объявила, что их восьмой студийный альбом будет двойным и будет называться Everyday Life, несмотря на то, что ранее намечалось, что A Head Full of Dreams станет их последним студийным альбомом. Треки с альбома были показаны в рекламных объявлениях в местных британских газетах участников группы, в том числе в North Wales Daily Post (где Джонни Бакленд работал в отпуске) и Exeter's Express & Echo (газета из родного города Криса Мартина). Альбом вышел 22 ноября 2019 года и ознаменовался двойным концертом в Аммане, Иордания. Концерт, который транслировался в прямом эфире на YouTube, проходил на рассвете и закате, что соответствует субтитрам к двум частям альбома. Мартин ранее сказал, что группа не будет гастролировать в поддержку альбома, пока они не смогут выяснить, «как наши гастроли могут быть не только устойчивыми (но) как они могут быть активно полезными», и надеются, что они будут полностью углеродно-нейтральными. Coldplay выпустили альбом, представив разовое шоу для благотворительной организации ClientEarth в Музее естественной истории в Лондоне. Группа играла под управлением Хоуп, гигантского 128-летнего скелета синего кита в большом зале музея

Music of the Spheres (2021 - наши дни)

Состав группы 
 Крис Мартин (Chris Martin) — вокал, клавишные, ритм-гитара, губная гармоника;
 Джонни Баклэнд (Jonny Buckland) — лид-гитара, бэк-вокал;
 Гай Берримен (Guy Berryman) — бас-гитара, синтезатор, акустическая гитара, губная гармоника, бэк-вокал;
 Уилл Чемпион (Will Champion) — ударные, клавишные, бэк-вокал.
 Фил Харви – менеджер (1998–2002), креативный директор (2006– н. в. )

Музыкальный стиль 
Фронтмен Крис Мартин однажды провозгласил музыку группы как «limestone rock» в сравнении с «hard rock».

Отзывы критиков 

Николай Овчинников (Афиша Daily) в обзоре альбома Everyday Life написал: «Coldplay нулевых и первой половины десятых говорили прежде всего с тобой лично, на своём примере показывая, как пережить самые тяжёлые моменты. Coldplay конца десятых — это просьба пожалеть и понять людей, которым хуже, чем тебе. Это страница с призывом внести пожертвование, желательно регулярное, оформленная весьма неубедительно и почему‑то с госпел-хором на заднем фоне».

Дискография 

 Parachutes (2000)
 A Rush of Blood to the Head (2002)
 X&Y (2005)
 Viva la Vida or Death and All His Friends (2008)
 Mylo Xyloto (2011)
 Ghost Stories (2014)
 A Head Full of Dreams (2015)
 Everyday Life (2019)
 Music of the Spheres (2021)

Туры 
 Parachutes Tour (2000—2001)
 A Rush of Blood to the Head Tour (2002—2003)
 Twisted Logic Tour (2005—2007)
 Viva La Vida Tour (2008—2010)
 Mylo Xyloto Tour (2011—2012)
 Ghost Stories Tour (2014)
 A Head Full Of Dreams Tour (2016—2017)
 Music Of The Spheres Tour (2022 — ...)

Награды

Призы Grammy 
 2002 — Best Alternative Album — Parachutes
 2003 — Best Alternative Album — A Rush Of Blood To The Head
 2003 — Best Rock Vocal Performance By A Duo Or Group — In My Place
 2004 — Record Of The Year — Clocks
 2009 — Song Of The Year — Viva La Vida
 2009 — Best Pop Performance By A Duo Or Group With Vocals — Viva La Vida
 2009 — Best Rock Album — Viva La Vida Or Death And All His Friends

Номинации Grammy 
 2002 — Best Rock Song — Yellow
 2002 — Best Rock Vocal Performance By A Duo Or Group — Yellow
 2004 — Best Music Video, Short Form — The Scientist
 2005 — Best Music Video, Long Form — Coldplay Live 2003
 2006 — Best Rock Vocal Performance By A Duo Or Group — Speed Of Sound
 2006 — Best Rock Song — Speed Of Sound
 2006 — Best Rock Album — X&Y
 2007 — Best Rock Vocal Performance By A Duo Or Group — Talk
 2009 — Record Of The Year — Viva La Vida
 2009 — Album Of The Year — Viva La Vida or Death And All His Friends
 2009 — Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals — Viva La Vida
 2009 — Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocals — Violet Hill
 2009 — Best Rock Song — Violet Hill
 2012 — Best Pop Duo/Group Performance — Paradise
 2012 — Best Rock Performance — Every Teardrop Is a Waterfall
 2013 — Best Rock Album — Mylo Xyloto
 2013 — Best Rock Performance — Charlie Brown
 2014 — Best Song Written for Visual Media — Atlas
 2014 — Best Music Film — Live 2012
 2018 — Best Pop Vocal Album — Kaleidoscope EP
 2019 — Everyday Life

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт

 
Рок-группы Великобритании
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Лауреаты премии BRIT Awards
Лауреаты премии «Грэмми»
Победители MTV Video Music Awards
Квартеты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Исполнители Parlophone Records
Исполнители Capitol Records
Исполнители Atlantic Records
Группы альтернативного рока Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона
Лауреаты премии NME Awards
Лауреаты премии Echo Pop
Группы арт-рока